Сундетов () — казахская фамилия. Известные носители:

 Сундетов, Айтжан (1894 — ?) — старший табунщик колхоза Нугайбайского сельсовета Урдинского района Западно-Казахстанской области. Герой Социалистического Труда (1949).
 Сундетов, Магзом Бижанович (1936—1998) — казахский и советский писатель, заслуженный работника культуры КазССР.